Magnite steht für:
 Magnite (Unternehmen), US-amerikanisches Werbeunternehmen
 Nissan Magnite, japanischer Pkw